

Cinema 
Lucky Luke – film d'animazione del 1971 diretto da René Goscinny (pubblicato anche come Daisy Town)
Lucky Luke - La ballata dei Dalton (La Ballade des Dalton) – film d'animazione francese del 1978 diretto da René Goscinny, Henri Gruel, Pierre Watrin e Morris
Lucky Luke – film del 1991 diretto ed interpretato da Terence Hill
Lucky Luke – film del 2009 diretto da James Huth

Fumetti 
Lucky Luke – personaggio dei fumetti

Televisione 
 Lucky Luke – serie televisiva animata francese, tedesca e statunitense del 1983-1984
 Lucky Luke – serie televisiva animata francese del 1991
 Lucky Luke – serie televisiva di produzione italo-americana trasmessa dal 1992

Videogiochi
Lucky Luke – videogioco del 1987 per vari computer
Lucky Luke – videogioco del 1996 per Game Boy, Game Boy Color
Lucky Luke – videogioco del 1996 per CD-i
Lucky Luke – videogioco del 1997 per DOS, SNES, Windows
Lucky Luke – videogioco del 1998 per PlayStation, Windows

Altro 
Lucky Luke – disc jockey lituano